

Geografia

Austria 
 Nickelsdorf – comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)

Germania 
 Nickelsdorf – frazione di Crossen an der Elster, comune nel circondario della Saale-Holzland (Turingia)

Polonia 
 Nickelsdorf – antico nome tedesco di Mikuszowice, quartiere della città di Bielsko-Biała, distretto urbano (Slesia)
 Nickelsdorf – antico nome tedesco di Nikielkowo, frazione del comune di Barczewo nel distretto di Olsztyn (Varmia-Masuria)

Repubblica Ceca 
 Nickelsdorf – antico nome tedesco di Mikulovice, frazione del comune di Nová Ves v Horách nel distretto di Most (Ústí nad Labem)

Russia 
 Nickelsdorf – antico nome tedesco di Ovražnoe, località nel Gur'evskij rajon (Kaliningrad)

Slovacchia 
 Nickelsdorf – antico nome tedesco di Poruba pod Vihorlatom, comune nel distretto di Michalovce (Košice)
 Nickelsdorf – antico nome tedesco di Vlky, comune nel distretto di Senec (Bratislava)